1985 Голяма награда на Европа е 3-то за Голямата награда на Европа и четиринадесети кръг от сезон 1985 във Формула 1, провежда се на 6 октомври 1985 година на пистата Брандс Хетч във Великобритания.

В това състезание Найджъл Менсъл печели първата си победа във Формула 1.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Европа